Жарык:

 Жарык — село в Акмолинской области Казахстана.
 Жарык — село в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана.
 Жарык — село в Хобдинском районе Актюбинской области Казахстана.
 Жарык — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Жарык — прежнее название посёлка имени Сакена Сейфуллина в Карагандинской области Казахстана.
 «Жарык» — казахстанская компания.